Елгашево () — упразднённая в 2005 году деревня Маядыковского сельсовета Бирского района Республики Башкортостан.

География 
Находился на автодороге от Маядыково, у реки с пересыхающим руслом.

Географическое положение 
Расстояние до (на 1 января 1969):
 районного центра (Бирск): 34 км,
 центра сельсовета (Маядыково): 3 км,
 ближайшей ж/д станции (Загородная): 112 км.

История 
Название по речке от Ялғаш. Этимология гидронима, как указывает О. В. Тугузбаева, неизвестна (Тугузбаева О. В. Словарь топонимов города Бирска и Бирского района Республики Башкортостан. — Уфа, 2011. — 75 c. С.40).

Закон «О внесении изменений в административно-территориальное устройство Республики Башкортостан в связи с образованием, объединением, упразднением и изменением статуса населённых пунктов, переносом административных центров» от 20 июля 2005 года № 211-з., ст.1 гласил:

4. Упразднить следующие населённые пункты:
….
10) в Бирском районе:

а) деревню Гребени Баженовского сельсовета

б) село Дубровка Осиновского сельсовета

в) деревню Елгашево Маядыковского сельсовета

Несмотря на упразднение, в 2020 году действует автобусная остановка «Елгашево»

Население 
На 1 января 1969 года проживали 271 человек; преимущественно русские.

Литература 
 Башкирская АССР : административно-территориальное деление на 1 января 1969 года : [справочник / ред. А. И. Захаров]. — Изд. 5-е. — Уфа : Башкирское книжное издательство, 1969. с. 348—430. С. 99
 Русско-башкирский словарь-справочник названий населенных пунктов Республики Башкортостан / Ф. Г. Хисамитдинова, З. А. Сиразетдинов. — Уфа : Китап, 2001. — 317, [2] с.; 21 см; ISBN 5-295-02981-6 С.88

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Бирского района
Населённые пункты, упразднённые в 2005 году